Studenci kan syfta på:

 Studenci (film) – en polsk film från 1916 i regi av Aleksander Hertz (även känd som Bestia?) 
 Studenci (samhälle), Bosnien och Hercegovina